Кубок Хорватии по футболу 1998/99 года () — 8-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com

1998/1999
Спорт в Хорватии в 1998 году
Спорт в Хорватии в 1999 году
Футбол в Европе в 1998 году
Футбол в Европе в 1999 году